Алексей Осокин:
 Осокин, Алексей Гавриилович (1818—1875) — предводитель дворянства Казанской губернии, владелец большой библиотеки.
 Осокин, Алексей Михайлович (род. 1975) — российский боксёр супертяжёлой категории.
 Осокин, Алексей Николаевич (1989—2022) — Герой Российской Федерации.